Симашу́р — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения. матвей 100% глобус

География 
Улицы деревни:
 Михайловская
 Родниковая
 Симашурская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 73 человека (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района